Себастиан Юнас Ульссон (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Дегерфорс».

Клубная карьера 
Является воспитанником клуба «Хова». В 2010 году начал взрослую карьеру в клубе первого дивизиона — «Шёвде». В его составе провёл четыре сезона, за время которых принял участие в 93 матчах, в которых забил 23 мяча.

В ноябре 2013 года стал игроком «Хеккена», с которым подписал трёхлетний контракт. В его составе Ульссон дебютировал в чемпионате Швеции 24 мая 2014 года в гостевой игре с «Фалькенбергом», появившись на поле на 77-й минуте вместо Иво Пекальски.

11 ноября 2015 года подписал двухлетний контракт с «Дегерфорсом», выступающим в Суперэттане. Проведя в клубе два года, перебрался в «Треллеборг», с которым заключил соглашение на три года. В первом сезоне вместе с клубом занял с клубом последнее место в турнирной таблице и вылетел в Суперэттан, где провёл ещё один год.

21 ноября 2019 года Ульссон вернулся в «Дегерфорс», подписав контракт, рассчитанный на один год и предусматривающий возможность продления ещё на два. По итогам 2020 года вместе с клубом занял вторую строчку в турнирной таблице и завоевал право в следующем сезоне выступать в Алльсвенскане. 12 апреля 2021 года дебютировал за клуб в чемпионате Швеции, появившись на поле в стартовом составе в матче с АИК.

Достижения 
Дегерфорс:
 Серебряный призёр Суперэттана: 2020

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Дегерфорса» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Шёвде»
Игроки ФК «Хеккен»
Игроки ФК «Дегерфорс»
Игроки ФК «Треллеборг»